Classement par ordre chronologique d'année de naissance

 Fiodor Ignatiev (mort en 1720), peintre russe iconographe.

 Gavriil Ignatiev (1748-1804), charpentier de marine, major-général russe, il fut le premier à utiliser le mélèze dans la construction de navires.

 Gavriil Alexandrovitch Ignatiev (1768-1852), militaire russe, général d'artillerie, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie. Le , il prit part à la bataille d'Austerlitz, en 1810, il fut désigné pour diriger les travaux de la forteresse Bobrouïsk.

 Dmitri Lvovitch Ignatiev (1771-1833) fut un militaire russe, général-major d'infanterie et de cavalerie. Au cours des guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie. En 1807, il prit part aux batailles d'Heilsberg, de Friedland. En 1812, il se distingua lors de la bataille de la Berezina. Le , il fut promu général-major.

 Ardalion Dmitrievitch Ignatiev : général-lieutenant, commandant du Régiment Izmaïlovski de 1847 à 1849. 

 Nikolaï Pavlovitch Ignatiev : Général russe d'infanterie, gouverneur général de Saint-Pétersbourg (1872-1877), membre du Conseil d'État (1852), Président du Conseil des ministres de la Russie impériale (1877).

 Nikolaï Pavlovitch Ignatiev (1832 - 1908), homme d'État et diplomate russe, fils de Pavel Nikolaïevitch Ignatiev.

 Alexeï Pavlovitch Ignatiev (1842-1906), homme politique russe, général de cavalerie, gouverneur général de Koursk (1885), gouverneur général de Kiev, membre du Conseil d'État (1898), frère du précédent.

 Piotr Alexeïevitch Ignatriev (1847-?), homme d'État russe, membre du Conseil d'État de l'Empire russe.

 Semion Ignatiev (1904-1983), apparatchik soviétique, ministre de l'Intérieur de Staline (1951-1953).
 Anatoli Ignatiev (1926-1986), acteur soviétique

 Mikhail Ignatiev (né en 1985), coureur cycliste russe.
 Vladislav Ignatiev (1987-) footballeur international russe.
 Dmitrii Ignatiev (né en 1988), coureur cycliste russe.

Voir 
Famille Ignatiev

Notes et références 

Patronyme russe